Alícia en terra de meravelles (del seu nom en anglès Alice In Wonderland), obra de literatura fantàstica creada per Lewis Carroll
 AIW també és el codi UCI d'IsoWhey Sports SwissWellness, equip ciclista professional d'Austràlia